Турнир в группе D в рамках 63-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в ЮАР.

Турнир

Предварительный раунд

Группа A

Итоговая таблица

Группа B

Итоговая таблица

Группа C

Итоговая таблица

Матчи за 7-9 места

Итоговая таблица

Матчи за 4-6 места

Итоговая таблица

Матчи за 1-3 места

Итоговая таблица 

+ преимущество по количеству заброшенных шайб

Итоговое положение команд

Переходы

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1999
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1999

Ссылки 

 hockeyarchives.info/ 

3